Antonio Raimondi (wetenschapper), een in Italië geboren Peruaans wetenschapper
Antonio Raimondi (provincie), een provincie van Peru